

Persone 

 Nicole Bullo – hockeista su ghiaccio svizzera
 Gianfranco Bullo – attore, regista cinematografico e scrittore italiano
 Ted Bullo – hockeista su ghiaccio svizzero